Автомонов — русская фамилия.

Известные носители 
 Автомонов, Владимир Владимирович (род. 1974) — российский оперный певец.
 Автомонов, Григорий Григорьевич (1793—1850) — русский военный и государственный деятель, полковник.
 Автомонов, Павел Фёдорович (1922—1988) — украинский советский писатель, сценарист.

См. также